Олдам има више значења:
 Олдам
 Округ Олдам (Кентаки)
 Округ Олдам (Тексас)
 Олдам (Јужна Дакота)